Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 293 dans le monde.

 Route fédérale 293 en Allemagne
 Route nationale 293 en Argentine
 BR-293 au Brésil
 Route 293 au Québec, Canada